Бліндерман — прізвище німецького або єврейського походження.

Відомі представники 

 Бліндерман Володимир Михайлович (1905—1958) — радянський інженер, начальник відділу радіоконтррозвідки МДБ СРСР.
 Бліндерман Осип Абрамович (1882—1950) — російсько-італійський авіатор, письменник і перекладач, відомий під псевдонімом «Осип Фелін».
 Бліндерман Рахіль Абрамівна (1896—1930) — актриса театру і кіно, відома під псевдонімом «Марія Орська»; сестра О. А. Бліндермана.
 Фанні (Фелія) Бліндерман (1883—1964) — російсько-італійська перекладачка, драматург, прозаїк, відома під псевдонімом Лія Неанова; дружина Осипа Бліндермана.
 Бліндерман Ерна Йосипівна (1906—1988) — перекладачка художньої прози з російської на італійську мову, відома під псевдонімом Іріс Фелін; дочка Осипа Бліндермана.